Славный — посёлок сельского типа в Торжокском районе Тверской области. Относится к Будовскому сельскому поселению.

География 
Посёлок находится в 3 км к востоку от города Торжка, в 1 км от автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.

История 
На месте нынешнего посёлка существовало село Выставка (Новоспасское). В 1755 году в селе была построена каменная Преображенская церковь с 2 престолами. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Климовской волости Новоторжского уезда Тверской губернии.  

С 1929 года село Выставка (Новоспасское) входило в состав Будовского сельсовета Торжокского района Тверского округа  Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области. С 1930-х годов в селе организуется отделение совхоза им. Молотова, после Великой Отечественной войны посёлок является центральной усадьбой опытно-производственного хозяйства НИИ льна им. В.И. Ленина. С 1994 года посёлок Славный в составе Будовского сельского округа, с 2005 года — в составе Будовского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
 ГУП ОПХ им. Ленина (ВНИИЛ)
 МБОУ Славнинская средняя общеобразовательная школа 
 Славнинская сельская библиотека

Достопримечательности 
Сохранились остатки усадьбы начала XIX века, регулярный парк с прудом и действующая Преображенская церковь (1755).

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Торжокская централизованная библиотечная система

Населённые пункты Торжокского района